Diese Liste der Kernkraftwerke enthält alle Kernkraftwerke in Asien, die zur kommerziellen Gewinnung elektrischer Energie genutzt werden. Es werden nicht nur die aktuell im Betrieb befindlichen Kraftwerke gelistet, sondern auch stillgelegte und solche, die derzeit im Bau sind. (Geplante Kernkraftwerke und solche, deren Bau endgültig eingestellt wurde, Forschungsreaktoren, Zwischenlager und Endlager sowie Wiederaufarbeitungsanlagen werden in der Liste kerntechnischer Anlagen aufgeführt.)

Eine Übersicht über alle Kernkraftwerke weltweit findet sich unter Liste der Kernkraftwerke.

Viele der hier aufgelisteten Kernkraftwerke liegen in erdbebengefährdeten Gebieten. Näheres steht im Artikel Pazifischer Feuerring.

 Asien 

Der erste in Asien in Betrieb genommene Reaktorblock (am 26. Oktober 1963) war der Japan Power Demonstration Reactor (JPDR). Der Reaktorblock Tarapur 1 in Indien ist der älteste, der noch genutzt wird; er war am 16. November 1969 in Betrieb genommen worden. Das Kernkraftwerk Kashiwazaki-Kariwa in der Präfektur Niigata in Japan ist mit seinen sieben Reaktorblöcken und einer installierten Bruttoleistung von 8.212 MW das leistungsstärkste. Leistungsstärkster Reaktorblock ist Taishan 1 in China mit einer Bruttoleistung von 1.750 MW.

 Armenien 
In Armenien ist ein Kernkraftwerk mit einem Reaktorblock mit einer Nettoleistung von 375 MW am Netz. Ein zweiter Reaktorblock am gleichen Standort mit einer Nettoleistung von 376 MW wurde stillgelegt. Der Bau eines neuen Kernkraftwerks mit einer Nettoleistung von 1.060 MW wurde 2014 von der Regierung beschlossen.

Die Kernenergie hatte in Armenien 2017 einen Anteil von knapp 34 Prozent an der Gesamtstromerzeugung.

 Bangladesch 
In Bangladesch ist ein Kernkraftwerk mit zwei Reaktorblöcken mit einer Nettoleistung von je 1080 MW in Bau.

 China 

Derzeit werden in der Volksrepublik China an 16 Standorten 54 Reaktorblöcke betrieben, 19 weitere Reaktorblöcke sind im Bau. Der erste kommerziell genutzte Reaktorblock ging 1991 in Betrieb. 2017 hatte die Kernenergie in China einen Anteil von ca. 4 Prozent an der Gesamtstromerzeugung. Alle Daten wurden dem Power Reactor Information System (PRIS) der IAEA entnommen (Stand 1. Januar 2022):

 Indien 

Derzeit (Stand September 2022) werden in Indien an 7 Standorten 22 Reaktorblöcke betrieben, 8 weitere Blöcke sind im Bau. Der erste kommerziell genutzte Reaktorblock ging 1969 in Betrieb. 2021 hatte die Kernenergie in Indien einen Anteil von 3,2 Prozent an der Gesamtstromerzeugung.

 Iran 
Im Iran ist seit dem 3. September 2011 das Kernkraftwerk Buschehr am Netz. Es liefert etwa 1,5 Prozent der iranischen gesamten Stromproduktion (siehe auch: Iranisches Atomprogramm).

 Japan 

Derzeit (Stand August 2022) werden in Japan an 6 Standorten 10 Reaktorblöcke betrieben, 2 weitere Blöcke sind im Bau. Seit der Nuklearkatastrophe von Fukushima sind 27 Reaktorblöcke endgültig stillgelegt, während weitere 23 Blöcke außer Betrieb, aber noch nicht endgültig stillgelegt sind. Der erste kommerziell genutzte Reaktorblock ging 1965 in Betrieb. 2021 hatte die Kernenergie in Japan einen Anteil von 7,2 Prozent an der Gesamtstromerzeugung.

 Kasachstan 
In Kasachstan sind keine Kernkraftwerke am Netz. Ein Kernkraftwerk mit einem Reaktorblock mit einer Nettoleistung von 52 MW wurde stillgelegt.

 Pakistan 

Derzeit (Stand September 2022) werden in Pakistan an zwei Standorten sechs Reaktorblöcke betrieben; ein Reaktorblock wurde stillgelegt. Der erste kommerziell genutzte Reaktorblock ging 1972 in Betrieb. 2021 hatte die Kernenergie in Pakistan einen Anteil von 10,6 Prozent an der Gesamtstromerzeugung.

 Philippinen 
Die von 1976 bis 1986 unter Diktator Ferdinand Marcos erbaute Bataan Nuclear Power Plant mit einem Druckwasserreaktor von Westinghouse mit 621 MW wurde aufgrund der Regierungsübernahme durch Corazon Aquino und unter dem Eindruck der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl nicht in Betrieb genommen. Bis 1984 waren die Kosten von ursprünglich 500 Millionen US-Dollar für zwei Blöcke auf 2,3 Milliarden US-Dollar für einen Block gestiegen.

 Südkorea 

Derzeit werden in Südkorea an 4 Standorten 23 Reaktorblöcke betrieben, 5 weitere Reaktorblöcke sind im Bau, 2 wurden bereits stillgelegt. Der erste kommerziell genutzte Reaktorblock ging 1977 in Betrieb. Alle Daten wurden dem Power Reactor Information System (PRIS) der IAEA entnommen (Stand Februar 2019):

 Taiwan 

Die Kernenergie hatte in Taiwan laut 'Weltreport 2012' einen Anteil von 18 Prozent an der Gesamtstromerzeugung, 2019 waren es nur noch 13,4 %. Derzeit (Stand November 2022) werden in Taiwan an 2 Standorten 3 Reaktorblöcke betrieben; 3 Blöcke wurden bereits endgültig stillgelegt. Der erste kommerziell genutzte Reaktorblock ging 1978 in Betrieb. 2021 hatte die Kernenergie in Taiwan einen Anteil von 10,8 Prozent an der Gesamtstromerzeugung.

 Vereinigte Arabische Emirate 
In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist das Kernkraftwerk Barakah mit 4 Reaktorblöcken und einer geplanten Nettogesamtleistung von 5.380 MW (Brutto 5.600 MW) in Bau.

Siehe auch 
 Liste der Kernkraftwerke
 Liste von Unfällen in kerntechnischen Anlagen
 Sicherheit von Kernkraftwerken

Einzelnachweise 

! Asien
Asien